Behrle ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Behrle (1890–1969), deutscher Chemiker und Ingenieur
 Günther Behrle (* 1945), deutscher Komponist